
Termin -{R6}- ima više značenja.

 R-oznake, R6: Eksplozivno sa ili bez kontakta sa vazduhom
 ATC kod R06, Antihistaminici za sistemsku upotrebu